Cardinology — десятый студийный альбом альт-кантри певца Райана Адамса, выпущенный 28 октября 2008 года на лейбле Lost Highway вместе с организованной им группой The Cardinals. Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, таких как Allmusic, Blender, Entertainment Weekly, Rolling Stone, PopMatters и другие.

Об альбоме 
Альбом Адамса Cardinology вышел 28 октября 2008 года на лейбле Lost Highway и достиг места № 11 в американском хит-параде. Тираж альбома составил 250,000 копий во всём мире. Альбом был включён журналом Rolling Stone в его список лучших дисков 2008 года (50 Best Albums of 2008) на позиции № 14, а песня «Magick» под № 13 вошла в список лучших песен 2008 года (100 Best Singles of 2008).
Виниловая версия включает различные бонусы (треки «Heavy Orange» и «Asteroid», книгу и цифровой загрузочный код).

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Примечания

Ссылки 
 
 Видео Ryan Adams — Magick (AOL Sessions).  youtube.com

Альбомы Райана Адамса
Альбомы на английском языке
Альбомы Lost Highway Records